Frances Howard est un nom pouvant désigner:

 (c. 1517-1577), comtesse anglaise
 (590-1632), courtisane controversée anglaise
 (1578-1639), duchesse anglaise de Lennox
 (morte en 1628), courtisane anglaise
 (1903-1976), actrice américaine
 (1905-1995), poétesse américaine

Voir aussi

Howard, Frances